Buchy (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Buchy (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia